Woozle Goozle bzw. Woozle Goozle und die Weltentdecker ist ein deutsches Wissensmagazin für Kinder, das seit 2013 auf Super RTL im Programmblock Toggo ausgestrahlt wird. Moderiert wird die Serie von Simón Albers und einer blauen Klappmaulpuppe namens Woozle. Puppenspieler von Woozle ist Martin Reinl.

Konzept 
In der Serie lernen Kinder viele Themen leicht und unkompliziert kennen. Manchmal wird dies auch durch Erfindungen von Woozle unterstützt, welche fast immer explodieren oder schiefgehen, weshalb der Moderator immer sehr skeptisch und leicht panisch reagiert, wenn Woozle sagt „Ich hab da mal was vorbereitet!“. Oft bekommt er auch etwas von den Nebenwirkungen der Erfindung ab. Bevor Woozles Erfindungen explodieren, kommt es häufig zu einer Aneinanderreihung von immer größer werdenden Katastrophen. Zwischen den Moderationen laufen drei bis fünf Videos, welche ebenfalls von Simón Albers (bis 2019 Benedikt Weber) begleitet werden. In den Moderationen wird gleich nach dem Video fast immer kurz zusammengefasst, was man in der Sendung bisher zu einem Thema lernen konnte.

Moderation 
Von 2013 bis 2016 wurde die Sendung Woozle Goozle von Benedikt Weber moderiert. Von 2016 bis 2018 wurde die Sendung als Woozle Goozle und die Weltentdecker ausgestrahlt, moderiert wurde sie anfangs auch von Benedikt Weber, mit dessen Wechsel zum Disney-Channel folgte Simón Albers. Bei diesem Ableger waren auch verschiedene Toggo-Moderatoren als Außenreporter, sogenannte „Weltentdecker“, unterwegs. Diese Weltentdecker waren Benedikt Weber, Simón Albers, Maria Sagolla, Marc Dumitru, Daniele Rizzo, Vanessa Meininger, Paddy Kroetz und Toni Scheurlen. Seit Webers Senderwechsel wird die Originalsendung Woozle Goozle wieder ausgestrahlt, jetzt ebenfalls moderiert von Simón Albers, gelegentlich sind auch Maria Meinert und Marc Dumitru an seiner Stelle zu sehen.

In einigen Folgen waren auch bekannte Gäste bei Woozle Goozle eingeladen, wie Vanessa Civiello, Peter Kloeppel und die Ehrlich Brothers.

Trivia 
 Wenn Woozle eine neue Maschine erfindet, hängt er an den Namen oft die Zahl 3001. Manchmal jedoch auch 3000 und auch mal 3005, „da 3001, 3002, 3003 und 3004 kaputt gegangen sind“
 Woozles imaginärer Heimatort ist „Woozlingen im schönen Woozgau“
 Woozle hasst Katzen über alles, ist aber wie verrückt nach Süßigkeiten aus Schokolade
 Toggo Radio sendet Woozle Goozle als klassisches Hörspiel
 Am 24. Dezember 2019 wurde ein Weihnachtsspecial veröffentlicht, welcher der bisher einzige Film von Woozle Goozle ist.

Der silberne Woozle 
Im Jahr 2021 konnten Zuschauer im Alter von sieben bis zwölf Jahren eine Zeichnung ihre Ideen für Erfindungen in den Themen Schule, Zuhause und Sport an TOGGO zu schicken. Zu gewinnen gibt es neben jeweils einem der drei Pokalen in Form eines silbernen Woozles auch jeweils einen E-Scooter.

Aufgrund des Wettbewerbs „Der silberne Woozle“ lief nach einigen Folgen im September und Oktober desselben Jahres eine „Idee des Tages“, wo eine eingesendete Erfindung vorgestellt wurde. Am 13. Oktober 2021 wurden um 17:00 die Gewinner des Wettbewerbs bekanntgegeben.

Anlässig des 10 jährigen-Jubiläum der Sendung im Jahr 2023 wird zum zweiten Mal der silberne Woozle verliehen. Bis zum 5. Februar desselben Jahres können Zuschauer im Alter von sieben bis zwölf Jahren eine Idee für eine Erfindung zum Thema Party einsenden. Die Gewinner werden am 10. März 2023 bekanntgegeben. Der Preis für die 5 Gewinner sind jeweils ein Silbernen Woozle-Pokal sowie einen Woozle-Fanpaket mit Woozle-Produkten. Dieses beinhaltet ein Hörspiel zum Thema Dinosaurier, das Kartenspiel Stadt, Land, Vollpfosten, ein Experimentierkasten zum Thema Elektrizität und das Buch Mitmachspaß mit Wumms!.

Episodenliste

Weblinks 
 Offizielle Website bei Toggo.de

Einzelnachweise 

Fernsehsendung (Deutschland)
Fernsehsendung der 2010er Jahre